Letnie Grand Prix w kombinacji norweskiej odbywa się od 1998 roku, w miesiącach letnich, na takich samych zasadach jak Puchar Świata w zimie. Zawodnicy rywalizują na skoczniach narciarskich, pokrytych specjalnym tworzywem - igelitem, a następnie uczestniczą w biegu na łyżworolkach. W zawodach tych stosowana jest klasyczna punktacja FIS. Cykl organizowany jest przez Międzynarodową Federację Narciarską. Od sezonu 2017 zgodnie z regulaminem na podium w klasyfikacji generalnej mogą stanąć tylko zawodnicy którzy brali udział we wszystkich zawodach danego cyklu.

Zwycięzcy

Mężczyźni

Kobiety

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej (mężczyźni) 
Stan po sezonie 2022.

Indywidualnie

Według krajów

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej (kobiety) 
Stan po sezonie 2022.

Indywidualnie

Według krajów

Zobacz też 
 Puchar Świata w kombinacji norweskiej
 Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej

Linki zewnętrzne 
 Informacje o LGP na stronie fisnordiccombined.com 

Letnie Grand Prix w kombinacji norweskiej